Klosterbruder bzw. Klosterbrüder steht für:

 Ordensbruder, männlicher nicht ordinierter Klosterangehöriger 
 Zinnaer Klosterbruder, süßer Kräuterlikör 
 Klosterbrüder, Rockband aus der DDR 
 Kloster Zscheiplitz – Klosterbrüder, gemeinnütziger Verein zur Restaurierung der Klosterkirche Zscheiplitz